Consilium es una palabra latina que puede referirse a:

 En el ámbito de la Unión Europea, término para designar al Consejo de la Unión Europea.
 Consilium Aulicum, del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Consilium plebis, una de las asambleas romanas.
 Consilium et auxilium, las obligaciones del vasallo a su señor en el feudalismo.
 Consilium de Emendanda Ecclesia, informe de 1536 solicitado por el papa Paulo III sobre los abusos en la Iglesia
 Consilium para el Cumplimiento de la Constitución de la Sagrada Liturgia, comité de la Curia Romana que desarrolla el Sacrosanctum Concilium, una constitución conciliar del Concilio Vaticano II.
 Consilium Place, un complejo de oficinas en Scarborough, Toronto, Canadá.
 Consilium principis, consejo creado por el primer emperador romano Augusto, en los últimos años de su reinado.

Otros 

 Consejo (página de desambiguación).
 Curia regis (página de desambiguación).

Notas